

Patronyme 

 Erich Kulka (1911-1995), écrivain tchèque
 Leopoldine Kulka (1872-1920), journaliste et écrivaine autrichienne
 Otto Dov Kulka (1933-2021), historien israélien